Ferry I van Lotharingen, hertog van Lotharingen (1205-1206)
 Ferry I van Vaudémont, graaf van Vaudémont (1393-1415)